Les championnats du monde d'haltérophilie 2017,  des championnats du monde d'haltérophilie, ont lieu du 28 novembre au  à Anaheim, aux États-Unis.

Médaillés

Hommes

Femmes

Tableau des médailles

Tableau des médailles (disciplines olympiques) 
En incluant uniquement les médaillés au total (arraché + épaulé-jeté)

Tableau des médailles complets

Lien externe
 .

2017
Haltérophilie
Haltérophilie 2017
Événement sportif à Houston
Monde 2017
Sport au Texas en 2017
Sport aux États-Unis en novembre 2017